R50 oder R 50 steht für:
 BMW R 50, deutsches Motorrad
 Zündapp R 50, deutscher Motorroller
 BMW Mini R50, deutsches Automobil, siehe Mini (BMW Group) #Interne Typbezeichnungen
 Nissan Pathfinder R50, japanisches Automobil, siehe Nissan Pathfinder #Pathfinder II (R50, 1995–2004)
 Venucia R50, chinesisches Automobil
 VW Touareg R50, deutsches Automobil, siehe VW Touareg #Modellpflege
 HMS Venus (R50), britischer V-Klasse-Zerstörer
 „sehr giftig für Wasserorganismen“, Gefahrenbezeichnung, siehe R- und S-Sätze
 „Fieber unklarer Genese“ (ICD-10-Code)
 eine Reflektorlampe mit Durchmesser 50 mm und typischerweise einem Lampensockel #Edisonsockel
 R50 (Jordanien), Fernstraße in Jordanien

R-50 steht für:
 Methan als Kältemittel, siehe Kältemittel #R-xx Kohlenwasserstoffe mit 1 Kohlenstoffatom

R50